Pseudorhombilidae är en familj av kräftdjur. Pseudorhombilidae ingår i överfamiljen Xanthoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudorhombilidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pseudorhombilidae